Vente ist das französische Wort für Verkauf. Es ist Namensbestandteil von
 Vente-privee.com, Verkaufsplattform im Internet

Vente ist der Nachname folgender Personen:
 Dylan Vente (* 1999), niederländischer Fußballspieler
 Leen Vente (1911–1989), niederländischer Fußballspieler
 Maarten Albert Vente (1915–1989), niederländischer Musikwissenschaftler 
 Marshall Vente (* ≈1955), US-amerikanischer Jazzmusiker

Ventė als Ortsname ist die litauische Bezeichnung des Windenburger Ecks, einer Landzunge im Kurischen Haff am Ausgang des Memeldeltas.

Vente bezeichnet zudem:
 Vente Venezuela, eine politische Partei in Venezuela

Siehe auch:
 Lilienvente
 Wente